Riester est le nom de plusieurs personnalités :
Franck Riester (1974-), chef d'entreprise et homme politique français.
Walter Riester (1943-), homme politique allemand.